Michael May, švicarski dirkač Formule 1, * 18. avgust 1934, Stuttgart, Nemčija.

Debitiral je na prvi dirki sezone 1961 za Veliko nagrado Monaka, kjer je odstopil. Drugič je v Formuli 1 nastopil na četrti dirki sezone za Veliko nagrado Francije, kjer je zasedel enajsto mesto. Na prostem treningu pred svojo tretjo dirko za Veliko nagrado Nemčije je doživel hujšo nesrečo, zaradi katere se je upokojil kot dirkač in se raje posvetil inženirskemu delu.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Prvenstvene dirke

Neprvenstvene dirke

Rojeni leta 1934
Živeči ljudje
Švicarski dirkači
Švicarski vozniki Formule 1
Privatniki Lotusa Formule 1